Cseh Ferenc (1809–1883) bölcsész, piarista rendi tanár
 Cseh Ferenc (1943–2018) kajakozó
 Cseh Ferenc (1733? – 1800 után?) vízépítő mérnök